Хеспирија има више значења:
 Хеспирија (Калифорнија)
 Хеспирија (Мичиген)